G-Man – termine gergale per indicare un agente dell'FBI
G-Man – album di Sonny Rollins del 1986
G-Man – album dei Rake del 1996
G-Man – fumetto della Image Comics
G-Man – personaggio della serie di videogiochi Half-Life
 G-Man – soprannome di Gideon Gordon Graves, personaggio della serie a fumetti Scott Pilgrim

Pagine correlate 
G-Men